Золь — коллоидный раствор
 Золь — коммуна в Швейцарии, в кантоне Гларус

См. также 
 Золль